Integrum

 Integrum — оркестр классической музыки
 Integrum — московская медиа-компания